A moe a következőkre utalhat:
 Moe, település Ausztráliában, Victoria államban
 Moe, település Észtországban, Lääne-Virumaa megyében
 moe (萌え), japán anime- és mangakifejezés
 Moe, amerikai rockegyüttes
 .moe, internetes domain